Каланд () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Каланд, Виллем (1859—1932) — нидерландский индолог, исследователь в области ритуалов и магии.
 Каланд, Элизабет (1862—1929) — нидерландская пианистка и музыкальный педагог.